Newark Valley ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Newark Valley (Village, New York)
 Newark Valley (Town, New York)
 Newark Valley (Nevada), Tal im White Pine County